Once Only Imagined — дебютный студийный альбом канадской метал-группы The Agonist, который был выпущен 14 августа 2007 года на лейбле Century Media.

Клип на композицию «Business Suits and Combat Boots» был выпущен 21 сентября 2007 года. Клип занял 6 позицию в 2007 году на «MTV2's Headbanger's Ball».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 MySpace

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы The Agonist
Альбомы Century Media Records